est un mot anglais qui signifie échapper lorsqu'employé comme verbe et  lorsqu'employé comme nom commun.

Il peut désigner : Dylan Rolland #leRho

Télévision

Chaîne 

 , chaîne de télévision américaine.

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .
 Escape, série télévisée française en deux épisodes, diffusée en streaming, en 2021.

Cinéma 

 , film britannique de Basil Dean sorti en 1930 ;
 , film américain de Mervyn LeRoy sorti en 1940 ;
 Escape, film britannico-américain de Joseph L. Mankiewicz sorti en 1948 ;
  (A Further Gesture), film américain de Robert Dornhelm sorti en 1997 ;
 , film américain de  sorti en 2011 ;
  (Escapee), film américain de Paul Emami sorti en 2012 ;
 , titre anglais de Dagmar : L'Âme des Vikings (), film norvégien de Roar Uthaug sorti en 2012.

Musique

Chanson 

 Escape, chanson d'Enrique Iglesias présente sur l'album Escape sorti le  ;
 , chanson de MISIA présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Rupert Holmes présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Burning Heads sorti le  ;
 Escape, album d'Enrique Iglesias sorti le  ;
 , album de  et Robert Quine sorti en  ;
 , album de Journey sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Ram-Zet sorti le  ;
 , album de Whodini sorti le .

Divers 
 Escape, un manga de Ai Yazawa.
 Escape, un SUV produit par Ford.

Informatique 
 La touche échap des claviers d'ordinateur, située en général en haut à gauche, appelée Échappement en français.
 Le code éponyme, de valeur 0x1B en hexadécimal (ou 27 en décimal), qui sert à introduire une séquence d'échappement.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre